Croce al merito (Polonia)
Croce al merito (Italia)